Anacentrinus är ett släkte av skalbaggar. Anacentrinus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Anacentrinus